ТУД — многозначный термин и аббревиатура:
 Туд — крепость на реке Туд
 Туд — река в верховьях Волги
 ТУД — таблица умножения и деления

См. также 
  — аббревиатура латиницей